Военновъздушните сили на Северна Корея (официално Корейски народни военновъздушни сили) представляват ВВС на Северна Корея. Със своите 110 000 души военнослужещи те са второто най-голямо звено в Корейската народна армия след Сухопътните войски. ВВС разполагат с между 1200 и 1500 летателни апарата. Създадени са на 20 август 1947 г.

Структура 
Щабът на ВВС има следния състав: химически, инженерен, комуникационен, криптографски, наборен, финансов, медицински, метеорологичен, кадрови, разузнавателен, оръжеен, учебен отдели, както и звено по конструкцията и отбранителна рота. Персоналът наброява около 110 000 военнослужещи, подбирани с набор или доброволно от други звена на КНА. Военнослужещите са по-уважавани, освен това те получават по-големи хранителни дажби, получават по-големи заплати и премии и за празниците получават специални дажби от говеждо месо. Освен това възнагражденията им се увеличават допълнително, ако имат повече летателни часове в нощни или лоши метеорологични условия. Службата за обикновени войници е до 4 години, а за командири и военни с висши звания – до 30 години в зависимост от звеното, което управляват. Главнокомандващ на ВВС от 1995 г. насам е генерал-полковник О Гум-чол.

Обучение 
Изискванията за военнослужещите във ВВС са много по-високи, отколкото тези за сухопътните войски или военноморския флот. В резултат на това членовете на ВВС разполагат със значително по-добро образование, технически знания и идеологическа насоченост, отколкото средното за страната ниво. Пилотите имат право да избират вида летателен апарат, който да управляват в бъдеще, и от това зависи начинът, по който те ще бъдат обучени. Основният тренировъчен център е в Кимчек. Обучението трае различно, най-често между 1 и 3 години.

Оборудване 
Трудно е да се определи с точност вида техника, с която Северна Корея разполага. По традиция най-остарялото оборудване се използва за огнева поддръжка. На сателитни снимки може да се види част от него, но страната е изградила и масивна подземна инфраструктура, както и летища с изкуствени самолети за заблуда.

Противовъздушна отбрана 

 Хвасун-чон – 5000+
 9К34 Стрела-3 – стотици
 9К38 Игла – 550+

Радари 

 СОН-9 (КС-19 и др.)
 СОН-30 (КС-30 и др.)
 СОН-5 (57 мм оръдия и др.)
 А-100 Кама (С-25 Беркут)
 Б-200 (С-25)
 П-12 (С-75 и С-125)
 П-15 (С-125 и др.)
 П-18 (С-125 и др.)
 П-19 (С-125 и др.)
 П-35 (С-200 и др.)
 П-40 (2К11 Круг и др.)
 1С91 (9К37 Бук, 2К12 Куб)

Бази

Северозапад 
 Уйчу – 24-ти Въздушен полк. Оборудване: бомбардировачи H-5. ()
 Панхьон – 2500-метрова писта, оборудване: Шенян J-5 ()
 Течон – 5-а транспортна дивизия, оборудване: Ан-2; 2000-метрова писта ()
 Кечхън – изтребителна база на 1-во въздушно командване, 35-и въздушен полк; оборудване: Шенян J-6; 2500-метрова писта ()
 Пукчхан – изтребителна база на 60-и въздушен полк и въздушнотранспортен полк; оборудване: МиГ-23МЛ, МиГ-23УБ, МиГ-15УТИ; 2500-метрова писта ()
 Самчанкол – въздушнотранспортен полк; оборудване: Ми-2 ()
 Канчхън – въздушнотранспортен полк; оборудване: Z-5, Ми-2, Ми-8

Далечен североизток 
 Самчийон – тренировъчен полк; оборудване: МиГ-15УТИ ()
 Хесан – тренировъчен полк; оборудване: Ан-2 ()
 Хвансувон – 72-ри въздушен полк; оборудване: Шенян J-6 и Нанчан Q-5 ()
 Килчу – тренировъчен полк; оборудване: Ми-2 ()
 Оран – щаб-квартира; тренировъчен и въздушен полк; оборудване: МиГ-15УТИ и H-5 ()
 Чанджин – тренировъчен полк; оборудване: вероятно Як-18/CJ-6 ()

Западен бряг и Пхенян 
 Ончон – 57-и въздушен полк; оборудване: МиГ-19, МиГ-29, МиГ-29УБ ()
 Хванчу – щаб-квартира, 3-то военновъздушно командване, 56-и въздушен полк; оборудване: МиГ-21У, МиГ-21ПФ, Шенян J-7()
 Кваил – 4-ти въздушен полк ()
 Тетан – бомбардировъчен полк с близо 20 Ил-28, които могат да достигнат Сеул за 10 минути. ()
 Пхенян – международно летище на Пхенян ()
 Мирим – малко транспортно летище, използвало се е за доставки на сухопътните войски, от сателит днес изглежда изоставено ()

Източен бряг 
 Токсан 2-ро въздушно командване; оборудване: МиГ-21ПФ, J-7 ()
 Сондок – въздушнотранспортен полк; оборудване: Ан-2 ()
 Ковон – въздушнотранспортен полк; оборудване: Z-5, Ми-8
 Пакхон – въздушнотранспортен полк; оборудване: Z-5, Ми-2, Ми-8
 Вонсан – въздушен полк; оборудване: F-6, МиГ-21/F-7 ()

Демилитаризирана зона 
 Чунхва – щаб-квартира и въздушно командване
 Коксан – 86-и въздушен полк; оборудване: МиГ-21У, МиГ-21ПФ, Нанчан Q-5, вероятно Чънду J-7 ()
 Хьон – въздушен полк; оборудване: Шенян J-5 ()

Източници 

 Армия Ким Чен Ира, Анатолий Цыганок. Полит.ру

Вижте също 
 Военновъздушни сили на Южна Корея

Въоръжени сили на Северна Корея
Северна Корея